Novohradská župa může být:

 Novohradská župa (Uhersko) – bývalá uherská župa
 Novohradská župa (Československo) – československá župa 1918–1922
 Novohradská župa (Maďarsko, 1939–1945) – bývalá maďarská župa 1939–1945
 Nógrád (Novohradsko) – současná maďarská župa (od roku 1950)
 Novohrad (region) – slovenský region, severní část bývalé uherské župy